

Cinema
A Shot in the Dark – cortometraggio muto del 1912 diretto da Ben F. Wilson
A Shot in the Dark – cortometraggio muto danese del 1913
A Shot in the Dark – cortometraggio muto del 1915 diretto da Ben F. Wilson
A Shot in the Dark – film del 1935 diretto da Charles Lamont
A Shot in the Dark – film del 1941 diretto da William C. McGann
Uno sparo nel buio (A Shot in the Dark) – film del 1964 diretto da Blake Edwards

Teatro
A Shot in the Dark – pièce teatrale del 1961 di Harry Kurnitz adattato dalla commedia francese L'idiote di Marcel Achard

Musica
A Shot in the Dark – album della cantante pop statunitense Gloria Loring.

Pagine correlate
Shot in the Dark